69. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w maju 1990 roku w duńskim Aalborgu. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1990 w sporcie